Rogoznica je lahko ime:

naselja:
 Rogoznica, naselje v občini Lenart
 Rogoznica, del mesta Ptuj
 Rogoznica, naselje v Dalmaciji (Hrvaška)

vodotok:
Rogoznica, levi pritok Drave pri Ptuju